Pili steht für:

 Pluralform von Pilus, Zellorganell
 Canarium ovatum, Baumart auf den Philippinen
 Pili (Gras), auf Hawaii vorkommende Grasart
 Pili (Camarines Sur), philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Camarines Sur
 Pili (Vulkan), einen Vulkan in Chile
 ein Barangay in der philippinischen Stadt Danao City
 Pili (Kie), Dorf im indonesischen Distrikt Kie in Westtimor

Pili ist der Familienname folgender Personen:
 Roberta Pili (* 1968), italienische Pianistin